Черно́в () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 Чернов, Алекс (род. 1938) — австралийский юрист и политик, 28-й губернатор Виктории (2011—2015).
 
 
 
 
 Чернов, Артём Сергеевич (1982—2020) — российский хоккеист.

В 
 
 
 
 
 
 Чернов, Всеволод Георгиевич — прокурор Чеченской республики.
 Чернов, Вячеслав Федорович — глава Семипалатинской области 1992—1995 годах.

Г 
 Чернов, Гелий Васильевич (1929—2000) — российский филолог, лингвист.
 Чернов, Геннадий Иванович (1913—2004) — советский организатор промышленного производства.
 
 Чернов, Герман (род. 1923) — известный американский учёный в области прикладной математики.
 Чернов, Григорий Иванович (1901—1978) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

Д 
 Чернов, Данил Владимирович (род. 1981) — российский гандболист.

Е 
 
 Чернов, Ефрем Семёнович (1898—1965) — советский государственный деятель, организатор образования, участник Гражданской войны.

И 
 
 Чернов, Илья Иванович (1902—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

К 
 Чернов, Кирилл Прокофьевич (1907—1972) — советский военный деятель, генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.
 Чернов, Константин Давидович (1842—1877) — подполковник корпуса морской артиллерии, участник Русско-турецкой войны 1877—1878.
 Чернов, Константин Николаевич (1865—1937) — советский композитор, пианист, музыкальный писатель и литератор.

Л

М 
 Чернофф, Майк (род. 1930-е) — канадский кёрлингист.
 Чернов, Матвей Степанович (1914—1944) — Герой Советского Союза.

Н 
 Чернов, Никита Александрович (род. 1996) — российский футболист.

О

П

Р

С 
 Чернов, Семён Ипатьевич (1924—1988) — советский художник-живописец.

Ф 
 
 Чернов, Филарет Иванович (1877—1940) — поэт начала XX века. Автор романса «Снег над Россией» — гимна русской эмиграции.

Ю

См. также 
 Игумено-Чернов
 
 Чернов/Chernov